Галина има више значења:

 , женско име
 3576 Галина, астероид

Насеља

Сједињене Америчке Државе 

 Галина (Аљаска)
 Галина (Илиноис)
 Галина (Канзас)
 Галина (Мериленд)
 Галина (Мисури)
 Галина (Охајо)
 Галина (Индијана)
 Галина (Нови Мексико)

Италија 

 Галина (Кунео)
 Галина (Сијена)
 Галина (Сиракуза)